Fyresdal (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Fyresdal (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente